Финал Кубка Либертадорес 1964 года — два матча, по результатам которых был определён победитель Кубка Либертадорес 1964, 5-го розыгрыша самого престижного клубного турнира Южной Америки, проводимого КОНМЕБОЛ. Матчи были сыграны 6 и 12 августа 1964 года между уругвайским «Насьоналем» и аргентинским «Индепендьенте».

По пути к финалу «Индепендьенте» преодолел групповой раунд, оказавшись сильнее колумбийского «Мильонариоса» и перуанской «Альянсы Лима», в полуфинале же аргентинцы в двухматчевом противостоянии переиграли действовавшего обладателя Кубка Либертадорес бразильский «Сантос» (5:3 по итогам двух встреч).

«Насьональ» же в своей группе оказался сильнее парагвайского «Серро Портеньо» и боливийской «Ауроры». Для попадания в финал ему понадобилось преодолеть сопротивление чилийского «Коло-Коло» в полуфинале, выиграв обе встречи со счётом 4:2.

Первый финальный матч 6 августа на «Сентенарио» завершился безголевой ничьёй. В ответном матче на поле аргентинцев единственный гол нападающего Марио Родригеса принёс «Индепендьенте» общую победу в финале, а вместе с ней и первый титул обладателя Кубка Либертадорес для аргентинского клуба. В качестве победителя «Индепендьенте» представлял КОНМЕБОЛ на Межконтинентальном кубке 1964, где в двухматчевом противостоянии он уступил миланскому «Интеру» с общим счётом 1:2.

Дорога к финалу

Матчи

Первый матч

Ответный матч

Примечания

Ссылки 
 Кубок Либертадорес (официальный сайт) 

1964
Кубок Либертадорес
Август 1964 года
События 6 августа
Международные спортивные соревнования в Монтевидео
Спорт в Уругвае в 1964 году
Международные соревнования по футболу в Уругвае
События 12 августа
Международные соревнования по футболу в Аргентине
Спорт в Аргентине в 1964 году
Международные спортивные соревнования в Авельянеде